

Geografia 
Il termine Portillo è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "passaggio" o "gola".

Persone 
 Álex Portillo (1992) – calciatore spagnolo
 Alfonso Portillo (1951) – politico guatemalteco
 Álvaro del Portillo (1914-1994) – vescovo cattolico spagnolo
 Blanca Portillo (1963) – attrice spagnola
 Francisco Portillo (1981) – calciatore panamense
 Francisco Portillo (1987) – calciatore paraguaiano
 Francisco Portillo (1990) – calciatore spagnolo
 Javier Portillo (1982) – calciatore spagnolo
 José López Portillo (1920-2004) – politico messicano
 Michael Portillo - politico e presentatore britannico
 Pedro Portillo (1956-1916) – militare peruviano

Cile 
 Portillo  – stazione sciistica nella provincia di Los Andes (Valparaíso)

Perù 
 Provincia di Coronel Portillo  – provincia nella regione di Ucayali

Porto Rico 
 Portillo  – circoscrizione del comune di Adjuntas

Spagna 
 Portillo  – comune nella provincia di Valladolid (Castiglia e León)
 Portillo  – frazione del comune di Val de San Vicente in Cantabria
 Portillo de Toledo  – comune nella provincia di Toledo (Castiglia-La Mancia)